Igreja de São Mateus pode referir-se a:

 Igreja de São Mateus, em Urzelina, concelho de Velas, Ilha de São Jorge, Açores
 Igreja de São Mateus, em São Mateus, concelho da Madalena, Ilha do Pico, Açores
 Igreja de São Mateus, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa.

Nome composto:
 Igreja Velha de São Mateus da Calheta, em São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores
 Igreja Paroquial de São Mateus da Calheta, em São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores

Desambiguação